L'expression New York, New York peut faire référence :

 à la ville elle-même, suivie du nom de l'État de New York dont elle fait partie ;

Titres

Musique 
 à la chanson New York, New York (1977) ;
  (1944).

Cinéma et télévision 
 au film New York, New York de Martin Scorsese datant de 1977 ;
 à la série télévisée ouest allemande de 1967 à 1985.

Manga 
 au manga de Marimo Ragawa datant de 1995.

Toponyme 

 au New York-New York Hotel & Casino de Las Vegas ;
 à un centre commercial de Taipei, Taïwan en République de Chine ;
 à New York New York, un gratte-ciel de Chongqing en Chine.